Gulyás Zoltán (1930–2000) Ybl Miklós-díjas építész
 Gulyás Zoltán (1958–2020) színész